Суа́рес () — поширене в іспаномовних країнах прізвище:
 Адольфо Суарес — іспанський політичний діяч.
 Евеліо Суарес — венесуельський борець вільного та греко-римського стилів.
 Емма Суарес — іспанська актриса.
 Естебан Андрес Суарес (1975) — іспанський футболіст, воротар.
 Деніс Суарес — іспанський футболіст.
 Карлос Суарес — венесуельський футболіст.
 Клаудіо Суарес — мексиканський футболіст.
 Леонель Суарес — кубинський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Луїс Суарес:
 Луїс Альберто Суарес — уругвайський футболіст.
 Луїс Суарес Мірамонтес — колишній іспанський футболіст.
 Луїс Фернандо Суарес — колумбійський футболіст і тренер.
 Марко Фідель Суарес — 9-й президент Колумбії.
 Паола Суарес — аргентинська професійна тенісистка.
 Рікардо Родрігес Суарес (1974) — іспанський футбольний тренер.
 Франсіско Суарес — іспанський філософ та теолог.
 Хоакін Суарес — президент Уругваю.

Іспанські прізвища